Francoville est un patronyme porté notamment par :

 Charles Francoville (1800-1863), homme politique français ; 
 Jean-Baptiste Francoville (1767-1838), homme politique français ;
Pierre (Marcel) Francoville (1925-2002), homme militaire français, élève élu à la tête de sa promotion de l'École de Saint-Cyr, parrain de la promotion 2009.

Notes et références